Heroin steht für:
 als Handelsname das Opioid Diacetylmorphin, siehe Heroin
 eine Heldin, siehe Held
 ein Lied von der Rockband The Velvet Underground, siehe Heroin (Lied)
 einen DEFA-Film, siehe Heroin (1968)
 einen italienischen Kriminalfilm, siehe Heroin (1978)
 eine US-amerikanische Punk-Band, siehe Heroin (Band)
 einen italienischen Actionfilm, siehe Heroin Force

Siehe auch:

 Heroin(e), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Elaine McMillion Sheldon (2017)